Danu: una ignota deessa de l'aigua a la religió indoeuropea.
 Danu, antiga paraula escita i avéstica que significa 'riu'; és l'etimologia comuna proposta per als noms dels rius Danubi, Dnièper, Dnièster, Do i Donets.
  Danu, deessa hinduista, mare dels dánavas.
  Danu o Dana, deessa celta a Irlanda.
  Danu, un grup ètnic a Myanmar / Birmània.
  Danu, una comuna al districte de Glodeni, Moldàvia
  Danú, grup irlandès de música folk.
 Danu, illa fictícia en la novel·la de l'escrit anglo-xinès Timothy Mo (1950-),  The Redundancy of Courage , basada en l'illa Timor Oriental.